Wellenberg steht für:

 der Bereich einer Wasserwelle, der oberhalb des Ruhewasserspiegels liegt, siehe Wasserwelle#Wellenberg. 
 Wellenberg (Wolfenschiessen), ein Ort im Kanton Nidwalden
 Wellenberg (Turm), ein ehemaliger Gefängnisturm in Zürich
 Schloss Wellenberg, ein Schloss in der Gemeinde Felben-Wellhausen, Kanton Thurgau
 Niels Wellenberg (* 1982), niederländischer Fußballspieler
 Wellenberg (Dägeling), Ortsteil von Dägeling in Deutschland

Siehe auch:

 Wellberg
 Wellenberge
 Vellenberg